Гита:
 Гита — литературный жанр индуистских религиозно-философских текстов.

 Гита — село в Болгарии.

Фамилия 
 Гита, Гинес Перес — испанский писатель XVI века, автор истории Гренады.

Имя 
 Гита Торкельсдоттир — жена Годвина Уэссекского.
 Гита Уэссекская — жена Владимира Мономаха.

См. также 
 Гита Ягг
 Гита-нагари
 Зита и Гита